Demme ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Rudolf Demme (1795–1863) Jurist, ev-reform. Prediger in den Vereinigten Staaten von Amerika
 Diego Demme (* 1991), deutsch-italienischer Fußballspieler
 Gaston Demme (1865–nach 1919), deutscher Theaterschauspieler
 Hans Demme (1900–1964), deutscher Neurologe und Hochschullehrer

 Holger Demme (* 1962), deutscher Fußballspieler
 Ilse Demme (1909–1969), deutsche Lehrerin
 Johann Friedrich Conrad Carl Demme (1834–1903), deutscher Kommunalpolitiker, Mitglied des Kurhessischen Kommunallandtags 
 Jonathan Demme (1944–2017), US-amerikanischer Filmregisseur
 Nicole Demme (* 1971), deutsche Juristin und Verfassungsrichterin
 Otto Demme (1901–1969), deutscher Jurist und Politiker (NSDAP)
 Paul Demme (1866–1953), Schweizer Maler

 Ted Demme (Edward Demme; 1963–2002), US-amerikanischer Regisseur, Neffe von Jonathan Demme
 Wilhelm Ludwig Demme (1801–1878), deutscher Jurist und Schriftsteller; Sohn von Hermann Christoph Gottfried Demme

Siehe auch:

 Deme
 Demmer
 Temme